Benedito Chaves (Uberaba, MG,  — , ) foi um violonista clássico e compositor brasileiro.

Em apresentação na cidade de Salvador, em 1942, Benedito Chaves mostrou pela primeira vez ao público local um "violão eletrizado". Embora fosse um violão comum, importado, e com um captador inserido à sua boca, o instrumento era muito primitivo e possuía microfonia. Adolfo Antônio Nascimento (Dodô) e Osmar Álvares Macedo (Osmar), que viriam a formar a dupla Dodô & Osmar, foram assistir ao show e ficaram extremamente entusiasmados com o instrumento. Dodô construiu para si, em poucos dias, um violão igualzinho ao de Benedito Chaves, e um cavaquinho para Osmar. Apesar da microfonia persistir, os dois uniram-se para formar a Dupla Elétrica, e começaram a se apresentar em diversos lugares.

Discografia 
Em São José do Pito Aceso
Tremolo
Marcha Columbia
Uma lágrima
Homem encantador
Geni

Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)